Белконнен, () — округ Канберры, столицы Австралии, объединяет 25 районов. В округе насчитывается 33 396 частных домовладений, население 84 382 человека. Начал застраиваться в 1966 году. Расположен на северо-западе от центра Канберры.

Этимология названия 
Белконнен назван по имени одного из наиболее ранних земельных пожалований, сделанных на территории округа в колониальное время. Называвшийся Белконнен земельный участок площадью 800 гектаров был пожалован путешественнику Чарльзу Стёрту, который впоследствии продал его Чарльзу Кэмпбеллу, владельцу соседнего поместья Дантрун..

История 
Округ расположен на территории бывшего сельскохозяйственного поместья Джинниндерра в бассейне реки Джинниндерра Крик.

Округ был основан в 1966 году. Рядом со спортивным полем в первом районе Белконнена Аранда (Канберра)Аранда в честь начала развития округа установлен памятный камень.

Первый коммерческий центр в округе, Джеймисон Центр, был открыт в 1969 году. Белконнен Таун Центр, расположенный на берегу озера Джинниндерра, был открыт в конце 1970-х годов.

Планировка 
Белконнен объединяет 25 районов, большинство из которых преимущественно застроены кварталами отдельных индивидуальных домов. В некоторых районах, в частности в Ховкер и Холт имеются небольшие кварталы средних многоквартирных домов и таунхаусов. Значительное количество многоквартирных домов имеется только в районе Белконнен и в северной части района Брюс. В обоих районах многоквартирные дома средних размеров. По состоянию на 2005 год ещё продолжалась жилая застройка центрального района Брюс и отдалённого района Данлоп.

В Белконнене практически отсутствуют промышленные предприятия, за исключением небольших авторемонтных мастерских и аналогичных предприятий сферы услуг, а также торгового центра Вестфилд Белконнен, расположенного в Белконнен Таун Центре.

Транспорт 
Основным средством передвижения в округе являются частные автомобили. Планирование городской структуры округа в 1960-х годах строилось на принципах опоры на личный транспорт и создания большого числа дорог. Округ обслуживается общественными автобусами с основной пересадочной остановкой в Таун Центре.

Дороги 
В Белконнене имеется достаточная сеть автодорог, по качеству близких к автострадам, соединяющих районы и пересекающих округ. Основные дороги, как правило, обрамлены курганами и растительностью, образуя подобие бульваров.

Основными дорогами, соединяющими округ с Северной Канберрой и городским центром являются шоссе Белконнен и шоссе Джинниндерра. Эти дороги имеют направление с востока на запад и на протяжении основной части своей длины представляют собой шестиполосные бульвары. Белконнен расположен к югу от шоссе Бартон, ведущего в Ясс, где оно пересекается с шоссе Юм, ведущим из Сиднея в Мельбурн. К югу от округа проходит шоссе Вильям Ховелл, которое соединяет южные и западные районы Белконнена с шоссе Паркс и бульваром Таггеранонг, ведущими соответственно в городской центр и к южным округам Канберры.

Общественный транспорт 
Автобусы компании Экшион, предоставляющей услуги общественного транспорта по всей Канберре, являются единственным регулярным видом общественного транспорта. Маршруты из различных районов, как правило, проходят через центральную пересадочную станцию в Таун Центре, откуда они продолжаются до Сити и других центров на юге Канберры. Некоторые маршруты ведут в Гангалин. Имеются экспрессы до Таггеранонга.

Автобусная пересадочная станция в Таун Центре соединена пешеходным мостом с торговым центром и офисным зданием, занимаемым правительственными учреждениями. Сооружение устарело и требует значительного ремонта. Отмечалось, что станция небезопасна, особенно ночью, а также грязна и подвержена вандализму. В результате в конце 2008 года автобусная станция была перенесена ближе к юго-западному углу площади Вестфилд Белконнен, что сделало её безопаснее, а также ближе к торговому центру.

Шоссе Гангалин 
В ноябре 2004 года начались строительные работы по продлению шоссе Гангалин. Новая дорога должна соединить Гангалин с шоссе Паркс и бульваром Таггеранонг развязкой Гленлоч в юго-восточном углу Белконнена. Эта дорога должна пройти с юга на север через зелёные насаждения Природного парка Канберры, а также мимо Австралийского института спорта. Проект был предметом политических дебатов в Канберре начиная с середины 1990-х годов и до начала строительства из-за возможного ущерба окружающей среде. Активисты организовали кампанию против строительства, что привело к задержке проекта до октября 2005 года. Правительство Австралийской столичной территории приняло специальный закон, запрещающий судебные иски со стороны общественных групп, однако активисты начали разбирательство в Федеральном суде Австралии. Суд принял решение в пользу продолжения строительства. 15 октября 2005 года организация активистов объявила, что не будет подавать апелляцию на решение суда и не будет далее препятствовать строительству дороги.

Образование 
Университет Канберры, в котором обучаются приблизительно 10 000 студентов, расположен в районе Брюс. В этом же районе расположен кампус Канберрского института технологии.

На территории округа функционируют 23 подготовительные школы, 19 начальных школ, 5 старших школ, 3 колледжа и одна специальная школа для учащихся с ограниченными возможностями (все — государственные), а также 8 частных конфессиональных школ.

Достопримечательности 

 Таун Центр Белконнен — крупный торговый центр, окружённый правительственными и частными офисами и промышленной зоной.
 Правительственные учреждения, расположенные в Белконнене: Австралийский налоговый офис, Департамент иммиграции и гражданства Австралии, Австралийское агентство по связи и средствам массовой информации, Австралийское бюро статистики.
 В районе Брюс расположены:
 кампус Университета Канберры
 Стадион Канберры
 Австралийский институт спорта
 В 1930-х годах, ещё до основания Белконнена, Королевский австралийский военно-морской флот построил здесь радиопередающую станцию. Три её 600-футовые радиомачты были видны практически из любого места Белконнена. 20 декабря 2006 года мачты обрушились. В 2005—2006 годах часть территории станции стала новым районом Лоусон.
 Центр предварительного заключения Белконнен использовался как следственный изолятор. Осуждённые заключённые отбывали наказание в тюрьмах Нового Южного Уэльса. В апреле 2009 года этот центр был заменён новой тюрьмой Центр Александра Маконочи, расположенной в округе Таггеранонг.

Районы Белконнена 
 Аранда
 Белконнен
 Брюс
 Чарнвуд
 Кук
 Данлоп
 Эватт
 Флори
 Флинн
 Фрейзер
 Джираланг
 Ховкер
 Хиггинс
 Холт
 Калин
 Латам
 Лоусон
 Макгрегор
 Макуайри
 Маккеллар
 Мельба
 Пейдж
 Скаллин
 Спенс
 Витанджера

Примечания 

Округа Канберры